Gröningen steht für:

Orte:
 Gröningen, Stadt im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Gröningen (Satteldorf), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gröningen (Wüstung), Ortswüstung bei Holtensen, Stadt Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

 Kloster Gröningen, ehemaliges Benediktinerkloster, heute Ortsteil der Stadt Gröningen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Gröningen, Schreibweise in alten hochdeutschen Dokumenten für die Stadt Groningen, Provinz Groningen, Niederlande

Bauwerke:
 Schloss Gröningen in Gröningen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schloss Gröningen, ehemalige Residenz der Bischöfe von Halberstadt in der Stadt Gröningen, siehe Gröningen#Schloss, abgerissen

Familienname:
 Dietrich von Gröningen, meist Dietrich von Grüningen, Landmeister des Deutschen Ordens in Livland und Preußen, Deutschmeister

Siehe auch:
 Groningen
 Grüningen
 Markgröningen, Stadt im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Neckargröningen, Ortsteil von Remseck, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Obergröningen, Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Untergröningen, Ortsteil von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg